Llandovery kan verwijzen naar:
Llandovery (Wales), een plaats in Carmarthenshire, Wales;
Llandovery (tijdvak), een tijdvak of serie in de geologie, genoemd naar deze plaats.
Llandovery Castle, de ruïne in het plaatsje.